Rois :
 Jéroboam , roi biblique (931-909 av. J.-C.) (voir Ancien Testament : ,  des Rois ;  des Chroniques), premier roi de la partie nord du royaume d'Israël.  Il fut battu par Abijam, roi de Juda,
 Jéroboam , roi d'Israël (786-746 av. J.-C.), fils de Joas. Sous son règne, Jéroboam reprit les provinces perdues d'Ammon et de Moab à Damas ;

 Œnologie :
 Le jéroboam est une bouteille en verre de 3 ou 5,25 litres de capacité.

fi:Jerobeam